Cette page fournit la liste des membres du cabinet de Moon Jae-in, président de la République de Corée de 2017 à 2022.

Membres

Notes et références 

Politique en Corée du Sud
Gouvernement en fonction en Asie
Liste de ministres